Фредерик Сегрест (; 21 декабря 1926 — 27 октября 2018) — американский кантри-музыкант, автор и исполнитель, известный под своим сценическим именем Freddie Hart.
Лауреат и номинант нескольких наград, записал несколько десятков хитов, шесть из них возглавляли кантри-чарт Hot Country Songs, включая поп-хит «Easy Loving», который выиграл в категории Песня года Country Music Association в 1971 и 1972 года и имел номинацию на Грэмми.

Синглы Харта выходили с 1953 по 1987 год, а позднее он исполнял музыку госпел на различных фестивалях вплоть до своей смерти.

Биография 
 См. также «Freddie Hart Biography» в английском разделе.
Родился 21 декабря 1926 года (настоящее имя Frederick Segrest) в Лоачапоке в штате Луизиана, США и провел детство в Феникс-Сити (Алабама) вместе со своими 11 братьями и сестрами (Надин, Бо, Джуниор, Олин, Маррелл, Перл, Лонни, Сандра, Гейл, Дж. П., Гарольд и ещё один ребёнок, умерший в младенчестве). Он научился играть на гитаре в 5 лет и бросил школу к 12 годам. В 15 лет Харт солгал о своём возрасте, чтобы присоединиться к Корпусу морской пехоты США во время Второй мировой войны, был свидетелем боевых действий на Гуаме и Иводзиме. После войны Харт жил в Калифорнии, где преподавал курсы самообороны в Полицейской академии Лос-Анджелеса.

Дискография 
 См. также «Freddie Hart discography» в английском разделе.

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 In the Alabama Hall Of Fame
 
 allmusic.com
 

Кантри-музыканты США